Axe steht für:
 Axe (Marke), Körperpflegeserie
 Axe (Band), US-amerikanische Band
 Axé, brasilianische Musikrichtung
 .axe, Dateiformat

AXE steht für:
 AirExplore, slowakische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Xanxere, Flughafen von Santa Catarina, Brasilien (IATA-Code)

axe steht für:
 Ayerrerenge, Dialekt des Dialektclusters Arrernte (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 River Axe
 Axe historique, Sichtachse durch den Westen von Paris
 Golden Axe, Arcade-Spiel (1989)
 30 St Mary Axe, Wolkenkratzer in London
 Rape-aXe, Variante des Femidomkonzepts 
 AXXE, Raststättenbetreiber, siehe Tank & Rast
 Achse

AXE